Dans les régions administratives spéciales de la république populaire de Chine, le camp pro-démocratie est le mouvement politique opposé au gouvernement chinois (soutenu par le camp pro-Pékin). L'expression peut désigner :
 le camp pro-démocratie de Hong Kong ;
 le camp pro-démocratie de Macao.